Sheep Mountain steht für Berge in den USA:

Sheep Mountain (Alaska), Talkeetna Mountains
Sheep Mountain (Arizona), Yuma County, Arizona
Sheep Mountain (Colorado), Gipfel in Rabbit Ears Range
Sheep Mountain (Idaho)
Sheep Mountain (Carbon County, Montana)
Sheep Mountain (Carter County, Montana)
Sheep Mountain (Flathead County, Montana). Lewis Range, Glacier National Park, Montana
Sheep Mountain (Jefferson County, Montana)
Sheep Mountain (Judith Basin County, Montana)
Sheep Mountain (Lake County, Montana)
Sheep Mountain (Madison County, Montana), Gallatin Range, Montana
Sheep Mountain (Meagher County, Montana)
Sheep Mountain (Missoula County, Montana)
Sheep Mountain (Park County, Montana)
Sheep Mountain (Nye County, Nevada)
Sheep Mountain (Snohomish County, Washington)
Sheep Mountain (Teton County, Wyoming), Gros Ventre Range, Wyoming